Бакалинский сельсовет — муниципальное образование в Бакалинском районе Башкортостана.

В 2008 году объединен с сельским поселением Старокуяновский сельсовет.

История 

Закон Республики Башкортостан от 19.11.2008 N 49-з «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан в связи с объединением отдельных сельсоветов и передачей населённых пунктов», ст.1 п. 7) а) гласит:
 "объединить Бакалинский и Старокуяновский сельсоветы с сохранением наименования «Бакалинский» с административным центром в селе Бакалы.
Включить сёла Старокуяново, Токбердино Старокуяновского сельсовета в состав Бакалинского сельсовета.
Утвердить границы Бакалинского сельсовета согласно представленной схематической карте.
Исключить из учётных данных Старокуяновский сельсовет

Население

Состав сельского поселения 

 упразднённые населённые пункты
Посёлок райбольницы

Примечания 

Муниципальные образования Бакалинского района
Сельские поселения Башкортостана